Morris megye (Kansas)
Morris megye (New Jersey)
Morris megye (Texas)